XVII Чемпионат России по современному пятиборью среди мужчин проводился в Самаре с 16 по 21 июля 2009 года. Это был первый чемпионат России, проводившийся по новым правилам. Стрельба и бег были совмещены в один вид "комбайн". Дистанция 3200 метров с 3 огневыми рубежами (стрельба по закрывающимся мишеням с расстояния 10 метров). Турнир являлся последним отборочным стартом перед чемпионатом мира в Лондоне, который должен был состояться с 11 по 14 августа, Андрей Моисеев был освобождён от участия.

На старт вышли 68 спортсменов, награды чемпионата разыгрывались в лично-командном первенстве. Было проведено два полуфинала, по результатам которых было определено 36 сильнейших спортсменов (Самарская область-9, Москва-9, Ростовская область-2, Башкортостан-5, Санкт-Петербург-5, Краснодарский край-2, Московская область-3, Кабардино-Балкарская Республика-1).

Главный судья соревнований - Анатолий Витальевич Трохименко, главный секретарь - П.В. Ильин.

Финальные соревнования прошли 21 июля по всем видам (фехтование — в игровом зале СамГТУ, плавание — в бассейне СамГТУ, конкур — на Самарском ипподроме, «комбайн» — на стадионе ЦСК ВВС).

Чемпионат России. Личное первенство. Финал. 
После трех видов лидировал  Шуин Сергей (Московская область) чемпион мира 2004 года среди юниоров, обладатель Кубка России 2008 года. 

Заслуженный мастер спорта Алексей Лебединец (Самара) неудачно выступил в фехтовании и снялся по болезни. Занимавший второе место после трех видов Дмитрий Телегин не вышел на старт из-за травмы. Илья Фролов допустил ошибку в маршруте на конкуре и занимал восьмое место.

 Положение после трех видов. Результаты.

 
20px|КроссКомбайн

У лидера соревнований С. Шуина с самого начала не заладилась стрельба. На первом рубеже он затратил 40 сек., на втором 50 сек., третий рубеж тоже 50 сек. и в итоге только 15 место в итоговом протоколе. А победителем чемпионата стал москвич Семен Бурцев, показавший 3 результат в "комбайне" - 11.25. Валерий Овчаров, который показал лучший результат в заключительном виде - 10.59, переместился с 13 места на вторую строчку протокола. Бронзовую медаль завоевал Кузнецов Максим (Самара), выполнивший норматив "Мастер спорта России".
 
 Финал. Итоговые Результаты.

Командное первенство

Примечания

Источники
 Волжская коммуна, № 254 (26713), 18 июля 2009, с. 30
 Волжская коммуна, № 258 (26717), 22 июля 2009, с. 8

Ссылки 
 Сергей Шуин лидирует после первого дня чемпионата России по современному пятиборью; чемпион мира-2008 Илья Фролов — только восьмой
 Семен Бурцев — чемпион России по современному пятиборью; чемпион мира и вице-чемпион Европы Илья Фролов — только пятый
 В городе Самара успешно прошел Чемпионат России по современному пятиборью среди мужчин

Чемпионаты России по современному пятиборью
Современное пятиборье
Чемпионаты России в 2009 году
Июль 2009 года